Колонија ла Гвадалупана има више значења:

 Колонија ла Гвадалупана (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ла Гвадалупана (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ла Гвадалупана (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ла Гвадалупана (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику